Front Patriòtic per al Progrés, partit polític de la República Centreafricana
 Premi de Física Fonamental (del seu nom en anglès Fundamental Physics Prize), premi anual en el camp de la Física fonamental
 Frontera de possibilitats de producció, conjunt d'alternatives per al volum de producció d'un producte determinat
 Escrutini uninominal majoritari (del seu nom en anglès First-Past-the-Post), sistema electoral en què cada circumscripció elegeix un sol diputat
 Pirofosfat de farnesil (del seu nom en anglès Farnesyl Pyrophosphate), compost intermediari de la ruta del mevalonat